Aznavour ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Aznavour (1924–2018), französischer Sänger, Schauspieler, Liedtexter und Komponist
 Georges Vincent Aznavour (1861–1920), osmanisch-armenischer Botaniker
 Seda Aznavour (* 1947), französische Sängerin und Schauspielerin